Miquel Soler Sarasols (Hostalets de Bas, 16 maart 1965) is een Spaans voormalig profvoetballer. Hij speelde als middenvelder.

Clubvoetbal
Soler begon als voetballer bij amateurclub Olot. Vervolgens speelde hij in Catalonië nog bij RCD Espanyol (1983-1985, 1986-1988), CE L'Hospitalet (1985-1986) en FC Barcelona (1988-1991, 1992-1993). Met FC Barcelona won Soler in 1993 de Spaanse landstitel. Hij voelde zich echter miskend door trainer Johan Cruijff en in 1993 vertrok Soler naar Sevilla FC. In 1995 werd hij gecontracteerd door Real Madrid, waar de middenvelder slechts één seizoen bleef. Na twee jaar bij Real Zaragoza (1996-1998) kwam Soler in 1998 bij Real Mallorca. Met deze club haalde hij in 1999 de laatste finale van de Europa Cup II, die verloren werd van Lazio Roma. Uiteindelijk speelde Soler tot 2003 bij Real Mallorca, waarna hij een punt zette achter zijn profloopbaan.

Statistieken

Nationaal elftal
Soler speelde negen wedstrijden in het Spaans nationaal elftal, waarin hij één doelpunten maakte. Zijn debuut was op 29 april 1987 tegen Roemenië. Op 13 november 1991 speelde de middenvelder tegen Tsjechoslowakije zijn laatste interland. Soler behoorde tot de Spaanse selectie voor het EK 1988 in Duitsland. Daarnaast speelde Soler meerdere interlands voor het Catalaans elftal, waarvan de laatste in december 2000 tegen Litouwen.

Erelijst
 FC Barcelona
'''Europacup II
 1989

Soler, Miquel